José Castillo
 José Castillo (1901–1936) spanyol rendőrhadnagy
 José Castillo (1981–2018) venezuelai baseballjátékos
 José Alredo Castillo (1983) válogatott bolíviai labdarúgó
José del Castillo
 José del Castillo (1737–1793) spanyol festőművész
 José del Castillo (1943) válogatott perui labdarúgó